It's a Wonderful World (1939), een Amerikaanse film van W.S. Van Dyke
It's a Wonderful World (1956), een Britse film van Val Guest